Андрей Вознесенский:
 Вознесенский, Андрей Андреевич (1933—2010) — русский поэт, публицист, художник и архитектор.
 Вознесенский, Андрей Иванович (1921—2013) — учёный-кораблестроитель, Герой Социалистического Труда (1969).
 Вознесенский, Андрей Николаевич (1903—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук, профессор.